

Toponymie 

 Amgala, localité du Sahara occidental située à l'est du mur marocain et faisant partie de la « zone tampon » (pour le Maroc) ou « zone libre » (pour le Front Polisario) ;
 Amgala, territoire du Sahara occidental formant, pour le Maroc, une commune rurale de la province d'Es Semara, dans la région de Guelmim-Es Semara ;
 Amgala, quartier le plus au nord du camp d'El Ayoun, qui fait partie des camps de réfugiés sahraouis installés dans la région de Tindouf, en Algérie ; il correspond, sur un plan administratif théorique, à une daïra de la wilaya d'El Ayoun ;
 Amgala, localité mauritanienne du Tiris Zemmour.

Batailles 
Deux batailles ont eu lieu dans la zone d'Amgala entre les Forces armées royales du Maroc et les forces armées œuvrant pour une République sahraouie indépendante :
 première bataille d'Amgala () ;
 Deuxième bataille d'Amgala ().

Notes et références